Авл Гостилий Манцин:

 Авл Гостилий Манцин (консул)
 Авл Гостилий Манцин (эдил)